Льягостера (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Жиронес. Занимает площадь 76,61 км². Население — 7915 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Página web del Ayuntamiento
 Información local
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны